Radeon RX 400 — серия видеокарт, производимых структурным подразделением компании Advanced Micro Devices. Эти карты были первыми видеокартами Polaris, использовался техпроцесс 14 нм FinFET.
В семейство Polaris изначально включались два новых чипа из семейства Graphics Core Next (GCN): Polaris 10 и Polaris 11. Polaris реализует четвёртое поколение набора инструкций Graphics Core Next.

Модельный ряд

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Видеокарты Radeon™ RX-серии  на сайте AMD

Видеокарты
Графические процессоры